Indonesië
 Nawangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Nawangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java